Un parapluie, sorte de toit portatif pliant permettant de se protéger de la pluie ;
 Un parapluie, structure provisoire de protection d'un bâtiment sinistré ou en travaux, par exemple construit avec des éléments d’échafaudage et des bâches ;
 Un parapluie, outil pour ouvrir des serrures dont on n'a pas la clé, afin de la crocheter. Il s'agit d'une ébauche de clé, d'où dépassent un certain nombre de tiges coulissantes, destinées à simuler la combinaison de la clé ;
 Un parapluie nucléaire, garantie faite par un État disposant de l'arme nucléaire de défendre un autre État non-nucléaire allié ;
 Un parapluie bulgare, méthode inventée par les services secrets soviétiques pour faire pénétrer du poison dans le corps d'une victime à l'aide d'un parapluie ;
 Le parapluie Revel, marque de parapluies e d'ombrelles française ;
 Le parapluie de Whitney, surface présentant des auto-intersections dans l'espace ambiant ;
 Le parapluie à cocktail, objet décoratif mis dans un cocktail ;
 Le parapluie de photographie, un réflecteur de lumière ayant la forme d'un parapluie utilisé en photographie.

Voir aussi 
 Le Parapluie, nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1884 ;
 Le Parapluie, une chanson de l'album La Mauvaise Réputation par Georges Brassens, paru en 1952 ;
 Les Parapluies, tableau d'Auguste Renoir achevé en 1886 ;
 Le Parapluie fantastique, film de Georges Méliès sorti en 1903 ;
 Les Parapluies de Cherbourg, film musical de Jacques Demy, sorti en 1964 ;
 Le Parapluie de Bobo, cinquante-et-unième histoire de la série Bobo de Paul Deliège et Maurice Rosy, publié en 1966 ;
 Le Coup du parapluie, film comique français réalisé par Gérard Oury en 1980 ;
 Le Parapluie bleu, court-métrage d'animation des studios Pixar réalisé par Saschka Unseld, sorti en 2013 ;
 Parapluie, journal libertaire des années 1970 ; 
 Le Parapluie, centre de création artistique et de recherche dans le théâtre de rue, à Aurillac.